est la formule brute de plusieurs isomères :

 LSD ou N,N-diéthyl-lysergamide, numéro CAS 
 Benzotriazole
 octrizole ou 2-(2'-hydroxy-5'-octylphényl)benzotriazole, numéro CAS 
 2-(2'-hydroxy-3',5'-di-tert-butylphényl)benzotriazole, numéro CAS